Mount Stephenson kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Stephenson, Västantarktis, berg, 
 Mount Stephenson, Östantarktis, berg,